Die Abkürzung TAFE steht für:
 Technical and Further Education, australisches Berufsausbildungssystem 
 Tractors and Farm Equipment, indischer Traktorenhersteller 

Abkürzung